New Morning steht für:

 New Morning (Jazzclub). einen Veranstaltungsort in Paris
 New Morning (Bob-Dylan-Album), ein Album von Bob Dylan
 New Morning (Diane-Reeves-Album), ein Album von Diane Reeves